Jinshi, de hoogste graad in het Chinees examenstelsel
Geschiedenis van de Jin, een Chinees geschiedwerk over de Jin-periode